Samariterbrunnen ist der Name folgender Brunnen:

 Samariterbrunnen (Hainichen), ehemaliger Brunnen in Hainichen
 Samariterbrunnen (Bad Homburg vor der Höhe), unter Denkmalschutz stehender Brunnen in Bad Homburg vor der Höhe